Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Conchita Martínez e Patricia Tarabini 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Els Callens /  Anna Kurnikova (secondo turno)
 Sandrine Testud /  Roberta Vinci (semifinali)

 Nicole Arendt /  Liezel Huber (primo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (finale)
 Silvia Farina Elia /  Barbara Schett (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2002